Вое́нно-морски́е си́лы Гру́зии () — один из видов вооружённых сил Грузии, существовавший с 1991 по 2009 годы. В настоящее время ВМС Грузии как отдельного рода войск не существует. После больших потерь, понесённых в ходе войны в Южной Осетии, в 2009 году был упразднён, а оставшиеся корабли переведены в состав береговой охраны. Тем самым Грузия стала единственной страной Черноморского бассейна, не имеющей своих ВМС.

История 
Военно-морские силы Грузии были созданы в начале 1990-х годов.

В 1996 году была создана береговая охрана.

В феврале 1998 года из Греции был получен патрульный корабль типа «DILOS», вошедший в состав военно-морских сил Грузии под наименованием «Иверия». В сентябре 1999 года из Греции был получен ещё один патрульный корабль типа «DILOS», вошедший в состав военно-морских сил Грузии под наименованием «Местия». В июле 2002 года во время визита в Грецию заместитель министра обороны Грузии и представители министерства обороны Греции подписали протокол «О реорганизации ВМС Грузии», в соответствии с которым Греция обязалась произвести ремонт кораблей «Иверия» и «Местия» и обучить 20 технических специалистов и военнослужащих военно-морских сил Грузии.

В период с начала 1998 года до декабря 2004 года США предоставили Грузии пять крупных и пять малых кораблей, приняли участие в строительстве радиолокационной станции, а также ежегодно выделяли 1,1 млн долларов на ремонт и модернизацию кораблей ВМС Грузии.

В 2000—2001 гг. в рамках военно-технического сотрудничества Грузии с Украиной на ремонтных судоверфях Украины был произведён ремонт четырёх кораблей грузинского флота (первый корабль был сдан грузинской стороне в конце 2000 года, ещё два — в начале 2001 года).

С 1 сентября 2003 года корабельный состав ВМС был переведён на контрактный принцип комплектования.

По состоянию на 2004 год, в составе ВМС Грузии насчитывалось до 2 тыс. человек и 30 судов, в том числе: два ракетных катера «Диоскурия» (класс Combattante II) и «Тбилиси» (проект 206МР «Вихрь»), два десантных катера проекта 106К «Выдра» (подарены Болгарией), три сторожевых катера проекта 1400М «Гриф», 4-5 катера проекта 1398Б «Аист» и 15-20 патрульных катеров разных типов.

В 2006 году численность военно-морских сил Грузии составляла 2 тыс. человек, на вооружении имелось 22 малых кораблей и патрульных катеров.

В 2008 году, по данным министерства обороны Грузии, численность ВМC составляла 892 человека (в том числе 178 офицеров, 405 подофицеров, 119 матросов и 42 гражданских лиц).

В июне 2008 года из Турции был получен скоростной патрульный катер проекта MRTP 33 (Kaan 33) постройки турецкой верфи «Yonca-Onuk», вооружённый 25-мм пушкой. Катер получил название P-24 «Сухуми» и поступил на вооружение береговой охраны.

В ходе вооружённого конфликта в Южной Осетии военно-морским силам Грузии был нанесён серьёзный ущерб. 10 августа 2008 года, в ходе морского боя с Черноморским Флотом РФ, были потоплены два корабля ВМС Грузии: гидрографический сейнер «Гантиади» и ДНК 82 проекта «Ярославец», несколько других были потоплены российским десантом в порту Поти. Всего в ходе конфликта было уничтожено 11 кораблей ВМС Грузии. Кроме того, 15 скоростных катеров «Sea Doo» и десантных пластиково-надувных катеров «Black Shark» были захвачены российскими войсками в качестве трофеев в порту Поти

В результате в 2009 году военно-морские силы Грузии как отдельный род войск были упразднены, а личный состав, инфраструктура и оставшиеся в строю корабли были переданы в состав Береговой охраны МВД Грузии. В общей сложности, в состав береговой охраны были переданы 7 кораблей и катеров:
 3 сторожевых катера (№ 201 «Иверия», № 202 «Кутаиси», № 203 «Местиа»)
 2 малых десантных корабля (№ 001 «Гурия» и № 002 «Атия»)
 2 десантных катера

В июле 2009 года из Турции был получен ещё один скоростной патрульный катер (класс «Kaan 20 Interceptor»), поступивший на вооружение береговой охраны.

В ноябре 2010 года США выделили Грузии 2 млн долларов на ремонт и модернизацию трёх кораблей береговой охраны

По состоянию на 2011 год, в составе департамента береговой охраны пограничной полиции Грузии насчитывалось 495 человек личного состава, 1 патрульный корабль, 1 десантный катер и 16 патрульных катеров.

5 июня 2012 года США передали Грузии два патрульных катера, прошедших ремонт и модернизацию на американские средства: катер Р-102 «Цотне Дадиани» американского производства (тип «Point») и Р-109 «Фазис» советского производства (проекта 1400).

30 сентября 2016 года Береговая охрана Грузии получила снятые с вооружения Береговой охраны США катера WPB1340 «Джефферсон Айленд» (Jefferson Island) и WPB1345 «Стейтен Айленд» (Staten Island), эксплуатировавшиеся около 23 лет.
Американское правительство также профинансировало 10-недельную подготовку двух грузинских экипажей для этих катеров.

Общая численность и организационная структура

Базы ВМС Грузии 
 ВМБ Поти (главная, штаб ВМС).
 ВМБ Батуми.
 пост береговой охраны в Анаклиа (Зугдидский район) — построен при помощи США, включает в себя пункт управления БОХР; РЛС обнаружения морских целей (стоимость станции около 540 тыс. долларов США) и трансформаторную подстанцию;
 пост береговой охраны в Чакви — построен при помощи США, включает в себя РЛС (стоимость станции около 600 тыс. долларов США);
 пост береговой охраны в Гонио — введен в строй в январе 2009 года, построен при помощи США, включает в себя РЛС обнаружения морских целей (стоимость станции около 500 тыс. долларов США).

Состав ВМС Грузии (1992—2008 гг.)

Список командующих 
 Александр Джавахишвили (1992—1997)
 Отар Чхартишвили (1997—1998)
 Зураб Иремадзе (1998—2004)
 Заза Эрквания (2004—2005)
 Леван Бакрадзе (и.о. 2005)
 Коба Гурцкая (2005—2008)
 Бесик Шенгелия (2008—2009)

Символика

Галерея

Знаки различия

Примечания

Ссылки 
 К. В. Чуприн. Морские амбиции Тбилиси // «Независимое военное обозрение» от 11.04.2008

Грузия
Вооружённые силы Грузии